Испарта () може позначати:
 Испарта (іл) — іл у Туреччині.
 Испарта (місто) — місто на заході Туреччини.